Dixon Wilson est un personnage fictif de la série américaine 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération interprété par l'acteur Tristan Wilds.

Dixon Wilson 
Dixon est le fils de Debbie et Harry Wilson et le frère d'Annie. Celui-ci fut par ailleurs adopté par les Wilson à l'âge de huit ans. Dixon est un garçon drôle qui séduit les filles notamment grâce à cet atout. Lorsque les problèmes surviennent, il se renferme sur lui-même et n'en parle pas à son entourage, ce qui crée parfois des tensions. Ses meilleurs amis sont Navid, Liam et Teddy.

Saison 1 
Dixon est le fils adoptif de Debbie et Harry Wilson. Au lycée, il essaye d'intégrer l'équipe de crosse mais son talent va rendre jaloux les autres joueurs. Il se rapproche de Silver. Il travaille un certain temps au Peach Pit et il essaye également de retrouver sa mère biologique. Il devient jaloux lorsque le soi-disant fils d'Harry, Sean, débarque.

Saison 2 
Dixon a cessé d'adresser la parole à sa sœur Annie. Il fait partie de l'équipe de surf du lycée avec ses amis Liam et Teddy. Il redonne une chance à Silver, après l'avoir évitée tout l'été mais rompra très rapidement et de manière définitive lorsqu'il découvrira qu'elle a entretenu une liaison avec Ethan par le biais de sms, durant tout l'été. Il vient à mentir sur son âge lorsqu'il rencontre Sasha, la femme de ses rêves. Celle-ci a la vingtaine, celui-ci prétend donc être dans le business musical et emprunte la voiture de luxe de son meilleur ami. Lorsqu'elle le découvre, il la convainc de continuer leur relation mais souhaite y mettre fin alors puisqu'elle ne veut pas dévoiler au grand jour leur relation. Il se rapproche étonnamment d'Ivy, son amie, lorsqu'il tente de rendre jalouse Silver, et elle, Liam. Leur plan ne fonctionne pas mais les rapproche à nouveau.

Saison 3 

Au début de la saison 3, il est révélé que Dixon a quitté l'Australie tôt en raison des problèmes avec sa famille. Sasha revient et surprend Dixon en lui disant qu'elle est séropositive. Elle l'avertit pour qu'il se fasse tester. Peur de l'être lui aussi, il décide de rompre alors avec Ivy avant que les résultats de ses tests arrivent, la menant dans les bras d'Oscar. Après qu'il découvre par son médecin qu'il n'est pas séropositif, il se rend compte qu'il a de nouveau besoin d'Ivy. Il va chez elle et lui dit la vérité. Mais comme Ivy a couché avec Oscar, elle lui dit qu'elle a besoin de temps pour réfléchir.

À l'école, Dixon dit à Teddy qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il  avec Parker. Le même jour à l'école, il donne à Ivy un bouquet de cire de surf. Dixon dit à Ivy qu'il l'aime et qu'il veut faire comme si la semaine précédente n'était jamais arrivée. Elle accepte et ils se remettent ensemble.

À la fin de l'épisode 7, Dixon dit à Ivy qu'il ne veut pas qu'elle se sente poussée à perdre sa virginité. Ivy s'arrête et lui dit qu'elle a couché avec Oscar et il part, l'air blessé. Le lendemain, quand Dixon arrive à l'école, il trouve Oscar et le frappe au visage.

Alors que Liam, Navid et Dixon se dirigent vers la plage de surf, Dixon leur dit qu'il a frappé Oscar pour avoir couché avec Ivy. Ivy prend Dixon et demande à lui parler pour présenter des excuses. Elle lui dit qu'elle l'aime encore. Il lui dit qu'elle aurait dû y penser avant.

Saison 4 
Dixon décide de ne pas aller à l'université et de se concentrer sur sa passion : la musique. Il prend un appartement sur le bord de la plage et il a comme colocataire Austin.

Dixon prend du retard dans ses travaux et il décide de prendre des médicaments d'Austin pour l'aider à rester éveillé et concentré. Il en devient peu à peu accro et commence à s'acheter des pilules.

Sa carrière commence à décoller et cela semble le satisfaire pleinement mais il est de plus en plus accro aux médicaments et il cesse dormir. Lorsqu'il doit donner un concert pour ramasser des fonds pour le cancer de Raj, il est dans un mauvais état et ne peut pas donner la représentation. Adrianna doit donc le remplacer. C'est là qu'elle se rend compte du problème de Dixon et décide d'intervenir. Adrianna décide alors de se menotter à Dixon pendant 24h pour vérifier s'il a véritablement des problèmes de drogues. Il réussira tout de même à en consommer sans qu'elle s'en aperçoive. Adrianna va donc penser qu'il est clean, mais Dixon est plus que jamais accro. Il se rend à Vegas avec la bande et promet à Adrianna de rester clean et de ne pas jouer. Elle doit venir le rejoindre lorsque Liam lui donne un jeton de poker et qu'il prend beaucoup de drogue. Adrianna et lui couchent ensemble, Annie les surprend. Elle veut savoir pourquoi Adrianna est là. Dixon lui avoue alors qu'elle est là seule personne qui était là pour lui, à Vegas et à Beverly Hills. Dixon a besoin d'argent pour sa « désintox » et c'est Annie qui lui en trouve. Adrianna refuse se sortir avec Dixon tant que ces problèmes ne sont pas tous réglés. Il avoue à ses amis lors du repas de Thanksgiving qu'il a des problèmes de drogues.

À la fin de la saison, il a un grave accident de voiture.

Saison 5 
Alors qu'il se retrouve entre la vie et la mort, hospitalisé, son désir le plus cher est de voir Adrianna. Mais celle-ci a couché avec un autre pour l'oublier. Elle fera tout pour que cette erreur ne vienne pas gâcher sa relation avec Dixon.

Surprotégé par ses proches, et en particulier sa sœur, Dixon va lui en vouloir pendant un temps. En effet, ce dernier appréhende que ses chirurgiens lui annoncent qu'il ne pourra plus jamais marcher. Il est donc en colère contre le monde entier pour ce qui lui arrive. Heureusement, Dixon s'en remet bien, et il continue d'évoluer dans la musique pour se remettre.

Il a notamment beaucoup de pression lorsqu'il sera le DJ de l'ouverture de l'Offshore. Ayant peur de ne pas assurer, Dixon retourne alors vers ses vieux démons.

Alors qu'il essaye d'être sympa avec Adrianna en voulant lui offrir un cadeau pour la féliciter d'être la première partie d'un artiste, pensant que le cadeau est une demande en mariage, Silver convainc cette dernière de lui révéler son aventure avant qu'il ne soit trop tard. Les choses ne tourne pas vraiment comme prévu pour le couple et Dixon se tourne vers une jeune femme prénommée Meghan. Ils sont toujours ensemble pendant un temps mais Dixon va faire payer ses erreurs à Adrianna, pas toujours de la plus belle des façons.

Alors qu'Adrianna est la tête d'affiche de son nouveau label, Dixon l'utilise comme une simple star, ce qui ne plait pas à la jolie brune. Il va même jusqu'à donner une des chansons d'Adrianna à Michaela, une jeune chanteuse qui l'attire beaucoup.

D'un autre côté, Dixon et Annie apprennent qu'ils ont un demi-frère mais alors qu'Annie est très curieuse de le rencontrer et de le connaître, Dixon est plutôt distant. Ils apprendront finalement à s'apprécier.

Alors que les choses semblent s'arranger, que Dixon rétablit la vérité au sujet des chansons d'Adrianna, qu'il semble redevenu lui-même et oublie peu à peu son aventure avec Michaela, la scène s'effondre sur son amie retrouvée. Tout le monde est sous le choc.

Silver, qui s'est rapprochée de Dixon pendant toute la seconde partie de la saison, lui annonce qu'elle a un cancer.

Personnage de 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération
Naissance en 1992 de fiction